Hubbard může být:

příjmení
 viz Hubbard (příjmení)

zeměpisný název
 Hubbard County, okres v Minnesotě 
 Hubbard (Ohio), město v USA
 Hubbard (Oregon), město v USA
 Mount Hubbard, hora na Aljašce